Па́вел Евге́ньевич Полу́нин (при рождении Па́вел Влади́мирович Бори́скин) (род. 19 января 1953) — советский актёр, исполнивший в детстве несколько киноролей, самой известной из которых стала роль Ванюшки в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека» по одноимённой повести Михаила Шолохова.

Биография 

Павел Борискин родился в 1953 году в семье актёра Владимира Борискина.  Отец и привёл сына на съёмочную площадку.

Владимир Борискин был человеком вспыльчивым и неуравновешенным, злоупотреблял алкоголем, срывал съёмки и спектакли. Режиссёр Евгений Полунин женился на матери Павлика, когда тому было около девяти лет, и мальчик считал его своим настоящим отцом. Для Полунина Павел остался единственным сыном.

Самой известной и значительной ролью Павла Полунина в кино осталась одна из главных ролей в фильме Сергея Бондарчука «Судьба человека» (1959) по одноимённой повести Михаила Шолохова — роль беспризорного сироты Ванюшки, ставшего Соколову (герой Сергея Бондарчука) приёмным сыном. Снимался в кино Павел недолго, до 10-11 лет, потом перестали приглашать. В 17 лет выступал за взрослую команду в первенстве Московской области по футболу. Имел первый разряд по лыжам и второй по акробатике. Окончив школу, трижды предпринимал попытки поступить во ВГИК (один раз на актёрский факультет, два раза на режиссёрский), однако безуспешно.

Полунин поступил на деревообрабатывающий комбинат учеником слесаря. В дальнейшем сменил несколько профессий: работал в обкоме комсомола, в бюро молодёжного туризма, занимался бизнесом (торговал автозапчастями), работал инженером. С середины 2000-х годов работал в Москве водителем такси. С апреля 2010 года работал в компании Volkswagen Group Rus. водителем.

Был трижды женат, однако поддерживал отношения только с последней семьёй. Двух дочерей своей последней жены считал своими. Жил в Железнодорожном.

Роль Ванюшки 

Подбирая актёров для своей первой картины, Сергей Бондарчук отсмотрел сто претендентов на роль Ванюшки, но так и не смог определиться с выбором исполнителя. Владимир Борискин посоветовал ему посмотреть своего сына, и Бондарчуку Павлик понравился. Но окончательно его утвердил сам Михаил Шолохов. Во время съёмок Павлику было шесть лет, он ещё не умел читать, и роль ему приходилось заучивать на слух.

В процессе съёмок между родителями Павлика произошёл разрыв, и на площадке с ним была только мать. 

К 45-летию выхода фильма на экраны Павел Полунин связался с Фёдором Бондарчуком, предложив организовать юбилейные мероприятия, однако его сына это не заинтересовало. В мае 2009 года, в год 50-летия выхода картины на экран, Павел Полунин принял участие в ежегодном фестивале «Шолоховская весна» в станице Вёшенская.

Фильмография

Примечания

Источники 
 

Дети-актёры СССР